Tupinambis merianae är en ödleart som beskrevs av  Duméril och BIBRON 1839. Salvator merianae,  svartvit tejuödla,ingår i släktet Tupinambis och familjen tejuödlor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Tejuödlor
Tupinambis